Top Gun steht für:
 Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel, Film mit Tom Cruise (1986)
 Top Gun: Maverick, Film aus dem Jahr 2022, Fortsetzung des Films von 1986
 Top Gun (Soundtrack)

Achterbahnen:
 Top Gun, ehemaliger Name der Flight Deck (California’s Great America)
 Top Gun, ehemaliger Name der Flight Deck (Canada’s Wonderland)
 Top Gun, ehemaliger Name der The Bat (Kings Island)
 Top Gun, ehemaliger Name der Afterburn, South Carolina

TOPGUN steht für:
 Alternativbezeichnung der United States Navy Fighter Weapons School

Siehe auch:
 Top Guns